Юрий Николаевич Бубнов: Бубнов, Юрий Николаевич (1918—2005) — советский архитектор.
 Бубнов, Юрий Николаевич (род. 1934) — советский и российский химик-органик.